FSC:
 FSC (Forest Stewardship council) — Лесной попечительский совет.
 FSC (Fabryka Samochodów Ciężarowych) — польский производитель легковых и грузовых автомобилей.
 FSC (Fujitsu Siemens Computers) — дочерняя компания японской корпорации Fujitsu, новое название: Fujitsu Technology Solutions.
 FSC LOOX — линейка карманных персональных компьютеров стандарта Pocket PC производства компании Fujitsu Siemens Computers.